Top Ten oder TopTen steht für:

 Top Ten, zehn höchstplatzierte Einträge in Musikcharts, siehe Musikcharts #Hitparadenspezifische Begriffe
 TopTen, estnisches Musiklabel
 topten, Datenbank mit energieeffizienten elektrischen Geräten

Siehe auch:
 Rangordnung, Reihenfolge vergleichbarer Objekte
 Top Zehn, deutscher YouTube-Kanal